Portabella hace referencia a varios artículos:

Personas 
Jordi Portabella, político español, miembro de ERC.
Pere Portabella, director de cine, guionista, productor y político catalán.